UEFA Champions League 2012-13 var den 58. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold og den fjerde udgave under den nyeste kvalifikationsformat. Finalen blev spillet på Wembley Stadium i London, England. Det var syvende gang at Wembley (både det nye og det gamle) har lagt græs til finalen.

Deltagere 
En total på 76 hold deltog i Champions League 2012-13, fra 52 UEFA-forbund (Liechtenstein arrangerer ingen national ligaturnering). Forbundene allokerers pladser i forhold til deres UEFA Liga-koefficienter fra 2011, der samler resultaterne af deres præstationer i europæiske konkurrencer fra 2006-07 til 2010-11.

Herunder er kvalifikationsskemaet for UEFA Champions League 2012-13:
 Forbundene fra 1–3 har hver fire kvalificerede hold
 Forbundene fra 4–6 har hver tre kvalificerede hold
 Forbundene fra 7–15 har hver to kvalificerede hold
 Forbundene fra 16–53 har hver et kvalificeret hold (Undtagen Liechtenstein)
 Vinderne af UEFA Champions League 2011-12, altså den forsvarende mester, gives yderligere en plads, hvis de ikke kvalificerer sig gennem den nationale turnering. Men da de øverste forbund ikke kan have mere end fire hold med i Champions League, vil den forsvarende mestre fra en af disse tre forbund tage pladsen fra det fjerdebedst placerede hold i dennes nationale liga.

Forbundsrangering

Distribution

Hold 
Ligepositionen fra den forrige sæson er vist i parenteser.(P-1. indikere post-sæson play-off vindere)

Noter
 FMForsvarende mester
 Skotland (SCO): Selvom de sluttede som nummer to i Scottish Premier League 2011-12 er det ikke muligt for Rangers at deltage i UEFA Champions League 2012-13 da de ikke kom ud af administration i tide til at for en UEFA licens, med mindre deres appel er succesfuld. Som resultat heraf vil Motherwell, tredjepladsen i ligaen, tage Skotlands anden Champions League-plads.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen til første og anden kvalifikationsrunde fandt sted den 25. juni 2012. Den første kamp blev spillet den 3. og 4. juli, returkampen blev spillet den 10. og 11. juli 2012.

6 hold indtrådte i første kvalifikationsrunde.

Seedede hold
  Linfield
  F91 Dudelange
  Valletta

Useedede hold
  Tre Penne
  Lusitanos
  B36 Tórshavn

|}

Anden kvalifikationsrunde 
Den første kamp blev spillet den 17. og 18. juli, mens returkampen blev spillet den 24. og 25. juli 2012.
Her deltager 34 klubber:
 De tre vindere fra runde 1.
 Mesterskabsklubberne fra land 16-47, undtaget Liechtenstein.

|}

Tredje kvalifikationsrunde 
Her medvirker 28 klubber:
 De 17 vindere fra 2. kvalifikationsrunde.
 De 3 mestrehold fra land 13-15.
 De 8 vicemestre fra land 8-15 (disse mødes indbyrdes).

|-
!colspan="6"|Mestervejen

|-
!colspan="6"|Ligavejen

|}

Playoff-runden 

Lodtrækningen til play off-runden er 10. august og første kamp blev spillet 21. og 22. august, mens returkampen blev spillet 28. og 29. august 2012. Play off-runden er delt i to separate sektioner, en for de nationale mestre, mestervejen og en for ikke-mestrene ligavejen.
Taberne af kampene kommer i gruppespillet i UEFA Europa League.

Kampene 

|-
!colspan="6"|Mestervejen

|-
!colspan="6"|Ligavejen

|}

Noter
 Note 1: Hjemme- og udekamp er vendt om i forhold til lodtrækningen.

Gruppespil 

Lodtræknigen til gruppespillet fandt sted i Grimaldi Forum i Monaco den 30. august 2012 kl. 17:45 CEST (UTC+2).

Holdene var seedet i fire grupper á otte hold, baseret på deres UEFA klub koefficienter i 2012. De forsvarende mestre, Chelsea, bliver automatisk seedet i gruppe 1. Gruppe 1 indeholder holdene rangeret 1-12, gruppe 2 indeholder hold rangeret fra 13-31, gruppe 3 indeholder hold rangeret 32-60, mens gruppe 4 indholder hold rangeret 63-171. Hold fra samme nation kunne ikke trækkes i samme gruppe.

Gruppespillet indeholdt 32 hold: de 22 automatisk kvalificerede og de ti vindere af playoff-runden (fem gennem mestervejen og fem gennem ligavejen). Holdene bliver delt ind i otte gruppe á fire hold og de skal spille mod hinanden hjemme og ude, i et gruppespilsformat. Kampdatoerne er den 18.-19. september, 2.-3. oktober, 23.-24. oktober, 6.-7. november, 20.-21. november og 4.-5. december 2012.

De to bedst placerede hold i hver gruppe avancererede til slutspillet, mens gruppens nummer tre avancerer til Europa Leagues slutspil.

17 nationer var repræsenteret i gruppespillet. Montpellier, Nordsjælland og Málaga får deres debut i gruppespillet.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil 

I lodtrækningen til ottendedelsfinalerne var de otte gruppevindere seedet, og de otte der blev nummer to, var ikke-seedet. Et seedet hold blev trukket mod et useedet hold, hvor det seedet hold er værter for returkampen. Hold fra samme gruppe eller samme association kan ikke blive trukket mod hinanden. I lodtrækning fra kvartfinalerne var der ingen seedning, og hold fra samme gruppe eller association kan blive trukket mod hinanden.

Overblik

Kvalificerede hold

Turneringstræ

Ottendedelsfinalerne 
Lodtrækningen til ottendedelsfinalerne fandt sted den 20. december 2012. Den første kamp blev spillet d. 12., 13., 19. og 20. februar, og returkampen blev spillet d. 5., 6., 12. og 13. marts 2013.

|}

Kvartfinalerne 
Den første kamp blev spillet d. 2. og 3. april, og returkampen blev spillet d. 9. og 10. april 2013.

|}

Semifinalerne 
Den første kamp blev spillet den 23. og 24. april, og returkampen blev spillet den 30. og 1. maj 2013.

|}

Finalen 

Finalen blev spillet den 25. maj 2013 på Wembley Stadium i London, England.

Statistik 
Topscorer og assister (kvalifikations- og play-off-runder er ikke medtaget)

Målscorer 
Pr. 3. maj, 2013

Kilde:

Assister 
Pr. 3. maj, 2013

Kilde:

Referencer

Se også 
 UEFA Europa League 2012-13